Diese Liste zeigt die Entwicklung der Einzelrekorde im Karambolagebillard auf. Sie sind entsprechend der üblichen Spielarten des Karambolagebillards in die verschiedenen Disziplinen Freie Partie, Cadre, Einband und Dreiband unterteilt. Karambolage, oder auch Französisches Billard, unterscheidet sich von anderen Billarddisziplinen vor allem durch das Fehlen der Taschen der Spieltische und die auf Drei begrenzte Anzahl von Bällen (umgangssprachlich: Kugeln) in den Farben Weiß, Gelb (Spielbälle) und Rot (Neutral). Bei allen Disziplinen geht es darum, eine vorher festgelegte Punktedistanz in möglichst wenigen Aufnahmen zu erreichen. Bis auf wenige Ausnahmen 1904/05 wird auf einem 10-Fuß großen Tisch, dem sogenannten Matchbillard, gespielt. Lange Zeit war es nur Amateurspielern möglich, sich verbandlich zu organisieren und an den bedeutenden, von Verbänden ausgerichteten Turnieren teilzunehmen. Diese Trennung zwischen Amateur- und Profisport wurde erst seit den 1980er Jahren aufgehoben.

In dieser Liste werden die Rekorde in den zeitlich jeweils aktuellen Spieldistanzen aufgelistet. Dass die meisten Rekorde in den Seriendisziplinen (Freie Partie und Cadre) schon relativ alt sind, liegt daran, dass die Spieldistanzen in den 80'er Jahren des letzten Jahrhunderts teilweise extrem durch die sehr kurzen Distanzen im gespielten Satzsystem nicht mehr zu erreichen waren.  Im Dreiband wurden aber auch im Satzsystem Rekorde erzielt. Die Voraussetzung war aber, dass mindestens drei Gewinnsätze gespielt wurden. Da die Satzdistanz 15 Punkte war, mussten daher mindestens 45 Punkte gespielt werden, um einen Rekord zu verbessern. Da damals auch Fünfkampf-Meisterschaften gespielt wurden, konnten Rekorde auch hier erzielt werden. Die Distanzen in den einzelnen Disziplinen im Fünfkampf waren in der Regel genauso lang wie bei den einzelnen Meisterschaften. Prolongierte Rekorde (Serien in mehreren Partien oder Sätzen hinweg), die heute nicht mehr explizit ausgewertet werden, sind  gesondert gekennzeichnet.

Rekorde, die auf einer höheren Turnierebene erzielt wurden, wurden/werden in den niedrigeren Turnierebenen ebenfalls als Rekord gewertet. Erzielte ein deutscher Spieler einen neuen Weltrekord, so wurde er, wenn zutreffend, ebenfalls als neuer Europarekord und deutscher Rekord gewertet, andersherum jedoch nicht. Daher tauchen in dieser Liste identische Rekorde in mehreren Rekordlisten auf.

Bis ca. Anfang der 1990er-Jahre konnten Weltrekorde nur bei Weltmeisterschaften aufgestellt werden. Danach zählten auch Rekorde die bei offiziellen Turnieren durch den Weltverband UMB bzw. durch die Kontinentalverbände zugelassen waren und bei denen internationale Spieler teilnahmen.

Zu ausführlicheren Erklärungen siehe

Weltrekorde

Weltrekordentwicklung Freie Partie

Weltrekordentwicklung Cadre 45/1

Weltrekordentwicklung Cadre 47/1

Weltrekordentwicklung Cadre 45/2

Weltrekordentwicklung Cadre 47/2

Weltrekordentwicklung Cadre 71/2

Weltrekordentwicklung Einband

Weltrekordentwicklung Dreiband

Weltcuprekorde (Dreiband)

Europarekorde

Europarekordentwicklung Freie Partie

Europarekordentwicklung Cadre 45/1

Europarekordentwicklung Cadre 45/2

Europarekordentwicklung Cadre 47/1

Europarekordentwicklung Cadre 47/2

Europarekordentwicklung Cadre 71/2

Deutsche Rekorde

Deutsche Rekordentwicklung Freie Partie

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 47/1

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 45/2

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 47/2

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 71/2

Deutsche Rekordentwicklung Einband

Deutsche Rekordentwicklung Dreiband

Quellen 
 „Deutsche Billard-Zeitung“ (ab 1928)
 Österreichische Verbandszeitschrift „billard“ 
 

Karambolage